

Personen 
Maurice Ravel, een Frans componist (1875 - 1937)
Christian Ravel, een Frans motorrijder (1948 - 1971)
Pierre-Alfred Ravel, een Frans toneelspeler (1814 - 1885)

Vervoer 
RAVeL, Réseau Autonome de Voies Lentes, een netwerk van fietspaden in België
Ravel (auto), een voormalig automerk

Plaatsen 
Ravel (Frankrijk), een plaats in het Puy-de-Dôme departement
Ravel (Drôme), een dorp in de voormalige gemeente Ravel-et-Ferriers in de Franse gemeente Boulc

Overig 

 Ravel (project), een stedenbouwkundig project in Amsterdam

Ravel (kleding), een Pools kledingmerk
Ravel (paard), een paardenras